Wilhelminalaan 4 (Soest) - monument in Soest
 Wilhelminalaan 4 (Alkmaar) - monument in Alkmaar